Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Sinner e Michael Stich che hanno battuto in finale George Cosac e Adrian Marcu 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Martin Sinner /  Michael Stich (Campioni)
 Mike Bauer /  Udo Riglewski (semifinali)

 Jaromír Bečka /  Steve Guy (quarti di finale)
 Hugo Nunez /  Branislav Stankovič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1989